Högklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högklobben, Kristinestad, Österbotten,  (21 ha)
 Högklobben (Brändö, Åland),  (3 ha)
 Högklobben, Korpo, Åboland, 
 Högklobben, Raseborg, Nyland,  (1 ha)

Se även
Högklobb
Högkobben
Högkobban
Högöklobbarna